Вайханский — фамилия; имеет женскую форму Вайханская.
 Вайханский, Борис Семёнович (род. 1952) — поэт, композитор и исполнитель собственных песен.
 Вайханский, Семён Семёнович (1929—2007) — советский хозяйственный деятель, организатор производства, общественный деятель, кандидат технических наук. См. также 
 Вайханский сельсовет — сельский совет на территории Городокского района Витебской области Белоруссии.